Sadao est : 

 Une ville de Thaïlande
 le mot thaï pour désigner le margousier

Il peut aussi être un prénom, celui de :

 Sadao Araki, militaire et nationaliste japonais 
 Sadao Bekku, compositeur japonais 
 Sadao Hasegawa, artiste japonais 
 Sadao Kuroki, artiste japonais 
 Sadao Nakajima, cinéaste japonais 
 Sadao Sei, astronome japonais 
 Sadao Tajima, karatéka japonais 
 Sadao Takagi, entomologiste japonais 
 Sadao Yamanaka, réalisateur japonais